Trumpet steht für:
 den australischen DJ Timmy Trumpet
 Trumpet (Satellit), eine Reihe US-amerikanischer Aufklärungssatelliten